Beulah Land ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beulah Land (Alabama), im Limestone County
 Beulah Land (Maryland), im Cecil County
 Beulah Land (Pennsylvania), im Lycoming County

Sonstiges:
 Beulah Land (Gospelsong) von Edgar Page Stites